Mark Hylton ist der Name folgender Personen:

* Mark Hylton (Dartspieler) (* 1966), englischer Dartspieler
 Mark Hylton (Leichtathlet) (* 1976), britischer Sprinter